Синьков — фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Синьков, Михаил Викторович (1936—2011) — советский и украинский учёный в области прикладной математики и информатики.
 Синьков, Николай Сергеевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист с мячом.
 Синьков, Олег Владимирович (1965—2018) — советский и украинский хоккеист.
 Синьков, Сергей Михайлович (1909—1984) — Герой Советского Союза.
 Синьков, Юрий Михайлович (род. 1970) — украинский футболист.

Топонимы 
 Синьков — село, Залещицкий район, Тернопольская область, Украина

См. также 
 Сеньков